Ulovka je ime treh hribov v Sloveniji:
Ulovka (801 m), hrib nad Vrhniko  
Ulovka (909 m), vrh v pogorju Javorniki  
Ulovka (1100 m), vrh v Snežnik|snežniškem pogorju, vzhodno od naselja Knežak